Osceola County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Osceola County Courthouse (Florida), ID-Nr. 77000406
 Osceola County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000261